Plusieurs individus ont porté le titre de comte d'Orsay :
 Pierre Gaspard Marie Grimod d'Orsay, collectionneur, seigneur de Nogent-le-Rotrou et fils du fermier général Pierre Grimod du Fort.
 Albert-Gaspard Grimod, comte d'Orsay et général d'Empire (1772-1843), dit « le beau d'Orsay », fils du précédent. 
 Alfred d'Orsay, dandy et mécène, fils du précédent.